Miniatura (z italského miniatura, „malování rumělkou“ z latinského minium, „suřík“, později významově ovlivněno latinským minor, „menší“) může být

 miniatura (malířství) – původně malba suříkem, později malba nebo kresba drobných rozměrů; drobnomalba, drobnokresba
 miniatura (hudba) – hudební forma; krátká skladba (v rozmezí sekund až minut)
 miniatura (literatura) – drobné literární dílo
 miniatura (informatika) – grafický prvek zastupující náhled, zpravidla náhled obrázku
 zmenšenina, zmenšená forma předmětu, zmenšenina předlohy (model aj.)